Никола́й Зино́вьев:
 Зиновьев, Николай Александрович (1916/1913 — ?) — советский футболист.
 Зиновьев, Николай Александрович (род. 1960) — русский поэт.
 Зиновьев, Николай Алексеевич (1839—1917) — государственный деятель, товарищ министерства внутренних дел при Плеве (1902—1904), член государственного совета (с 1904).
 Зиновьев, Николай Анисимович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Зиновьев, Николай Васильевич (1801—1882) — генерал-адъютант.
 
 Зиновьев, Николай Михайлович (1888—1979) — один из основателей советского палехского искусства, народный художник СССР.
 Зиновьев, Николай Николаевич (1945—2018) — русский поэт, автор текстов песен.